Gminy w Czechach:
 Bohuslavice – gmina w powiecie Igława
 Bohuslavice – gmina w powiecie Náchod (Bohuslavice nad Metují))
 Bohuslavice – gmina w powiecie Opawa
 Bohuslavice – gmina w powiecie Prościejów
 Bohuslavice – gmina w powiecie Šumperk
 Bohuslavice nad Vláří – gmina w powiecie Zlin
 Bohuslavice u Zlína – gmina w powiecie Zlin